Het Nederlands kampioenschap dammen van 1958 telde vijftien deelnemers. Zowel Geert van Dijk als Reinier Cornelis Keller behaalde dit kampioenschap 20 punten. Er werd een herkamp van drie partijen georganiseerd, maar deze eindigde in een remise. De tweede herkamp werd gewonnen door Geert van Dijk, waardoor hij de nationale titel veroverde

Resultaten

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1958